

Козловиці — село в гміні Гожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства.

Козловиці (Плзень-Південь)
 Козловиці (Фридек-Містек) — муніціпалітет в окрузі Фридек-Містек, в Моравсько-Сілезькому краї.